Стрим (, букв. ) — многозначный термин, который может обозначать следующее:

 Стрим — прямой эфир на интернет-сервисе, например Twitch или YouTube.
 Треш-стрим — вид прямого эфира, ведущий которого совершает над собой или гостями опасные для здоровья, унизительные и тому подобные действия.
 Стример — человек, транслирующий себя через интернет в прямом эфире. 
 Стриминговый сервис — онлайн-провайдер развлекательного контента, например Netflix или Spotify.
 Стриминг — подгрузка игровых данных в компьютерных играх.

Торговые марки 
 Стрим — торговая марка интернет-провайдера «Комстар — Объединённые ТелеСистемы».
 Stream — модель легкового автомобиля фирмы Honda .

См. также 
 STREAMS
Стример — устройство записи и хранения данных на магнитной ленте.